Музей истории Тбилиси имени Иосифа Гришашвили () — учреждение культуры Тбилиси. Адрес — улица Сиони, 8.

Экспозиция 

Здание музея имеет три этажа. Весь нижний занимают магазины сувенирной продукции. На втором этаже разместилась постоянная экспозиция музея. Третий этаж отведён под временные экспозиции (творчество современных художников и др.).

В музее хранится более 50 000 экспонатов. Постоянная экспозиция рассказывает, в основном, о Тбилиси XIX века. Собрана коллекция макетов старых тбилисских домов, образцы одежды, мебели и посуды того времени.

История 
Музей занимает здание бывшего караван-сарая Арцруни, построенного в 1818 году, одного из значительных торговых центров города того времени. В 1850 году караван-сарай посетил наследник российского престола Александр (будущий император Александр II).

Музей был основан в 1910 году как муниципальный. В 1984 году переехал в отреставрированное здание бывшего караван-сарая. Имя известного грузинского поэта Иосифа Гришашвили (1889—1965) музей получил совсем недавно.

В конце 2004 года музей искусств Грузии вошёл в единую систему управления вместе с рядом других музеев, образовавших Грузинский национальный музей.

Литература 
 Свириденко О. Н. Тбилиси за неделю. Путеводитель. — С. Петербург: Своё издательство, 2015. 174 с. ISBN 977-5-4386-0854-7

Примечания

Ссылки 
 Музей истории Тбилиси
 Музей истории Тбилиси
 Музеи Тбилиси — застывшее время, живая история.
 Tbilisi History Museum
 Музей истории Тбилиси имени Иосеба Гришашвили (Карвасла)

Музеи Тбилиси